Dolly bezeichnet:

 Dolly (Anhänger), Lkw-Anhänger zur Aufnahme eines Sattelaufliegers
 Dolly (Flughafen), insbesondere am Flughafen eingesetztes Gerät zum Transport von Flachpaletten
 Dolly (Kamerawagen), Wagen zur Realisierung ruckfreier, weicher Kamerafahrten

Dolly heißen:

 Doly (Luže), Dorf in Tschechien (deutsch Dolly)
 Tropischer Wirbelsturm Dolly – mehrere Unwetterereignisse

Personen, Tiere:
 Dolly (Vorname), weiblicher Vorname – Namensträgerinnen siehe dort
 Dolly (Familienname), Namensträger siehe dort

 Dolly (Schaf), eines der ersten geklonten Säugetiere („Klonschaf Dolly“, geb. 1996)

sowie:
 Dolly (Buchreihe), Mädchenbuchserie von Enid Blyton (deutscher Name) 
 Dolly (Magazin), australisches Jugendmagazin
 Dolly (Band), französische Rockband

Siehe auch:
 Doly
 Dolle
 Hello, Dolly!